Agenturalny Wywiad Operacyjny
 AWO (motocykl)
 Armatka wodna
 Awo